La Barta (Gers), municipi al departament del Gers (regió d'Occitània, França)
 La Barta (Tarn i Garona), municipi al departament de Tarn i Garona (Occitània)
 La Barta de Bèthpoi, municipi al departament dels Alts Pirineus (Occitània)
 La Barta de Bluèis, municipi al departament del Tarn (Occitània)
 La Barta de Lesa, municipi occità de Comenge, a Gascunya, al  departament de l'Alta Garona (Occitània)
 La Barta de Nestés, municipi al departament dels Alts Pirineus (Occitània)
 Cantó de La Barta de Nestés, cantó al districte de Banhèras de Bigòrra (departament dels Alts Pirineus, França)
 Trolei e la Barta, municipi al departament dels Alts Pirineus (Occitània)